A Seeshaupt az alábbi dolgokat jelentheti:
Seeshaupt (település) település Bajorországban
Seeshaupt (hajó, 1955) egykori kirándulóhajó
Seeshaupt (hajó, 2012) kirándulóhajó